Juan Ponce puede referirse a:

Personas 
 Juan Ponce (ca. 1470-1510), compositor de la corte de los Reyes Católicos.
 Juan Ponce de Cabrera (m. 1328), señor de Cabra y de la mitad del castillo de Garcíez, y bisnieto de Alfonso IX de León.
 Juan Ponce de León (m. 1367), señor de Marchena y pariente lejano del anterior.
 Juan Ponce de León (c.1460-1521), conquistador español; descubrió la Florida y fue el primer gobernador de Puerto Rico.
 Juan Ponce de León y Encina (1861-1936), jurista español asesinado al principio de la Guerra Civil Española.
 Juan Ponce de León Cabello (1901-1936), militar y político español de ideología falangista.
 Juan Ponce Enrile (1924), político filipino.
 Juan I. Ponce Guardiola (1965), político español y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.